miy – codice ISO 639-3 della lingua ayutla mixtec